Onsernone ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Onsernone, Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Kreis Onsernone, administrative Einheit im Kanton Tessin, Schweiz
 Onsernonetal (ital. Valle Onsernone), Tal im Grenzbereich zwischen Italien und der Schweiz
 Onsernone (Fluss), Quellfluss im Westen des Valle Onsernone, heute nur noch bis zum Rio dei Bagni, ab der Schweizer Grenze heißt der Fluss Isorno, wie bereits weiter flussaufwärts